Пинья-де-Эсгева ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамос-дель-Эсгева. Занимает площадь 29,82 км². Население — 352 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 
   Ayuntamiento de Piña de Esgueva

Муниципалитеты Вальядолида